

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події 
 липень — у місті гастролював Львівський театр імені М. Заньковецької

З'явилися 
 засновано середню школу № 7 з російською мовою навчання
 засновано середню школу № 18

Зникли

Особи

Народилися

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1955 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання